Magneetzweeftrein, een trein die boven de baan zweeft
Wuppertaler Schwebebahn, een metrolijn in de Duitse stad Wuppertal